W 1937 roku Dinamowcy z Moskwy jako pierwsza radziecka drużyna osiągnęli tzw. złoty dublet (), zdobywając zarówno Mistrzostwo jak i Puchar ZSRR.

Skład

Mecze

Tabela 

|}Za zwycięstwo przyznawano 3 pkt, za remis 2 pkt, a po porażce drużyna otrzymywała 1 pkt.

Uwagi 

1937 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach